Systemdienst steht für:

* Dienstprogramm, allgemein ein Programmtyp bei Computern
 Windows-Systemdienst, Hintergrundprozesse in Windows-Betriebssystemen
 Daemon, Hintergrundprozesse in Unix und unixartigen Betriebssystemen